Проспе́кт Пу́шкіна — назва проспектів у населених пунктах країн колишнього СРСР.



Колишні назви 
 Проспект Пушкіна — колишній проспект Лесі Українки у Дніпрі.

Проспект Пушкіна —  проспект у Сочі

Проспект Пушкіна —  проспект у Мінську

Див. також 
Вулиця Пушкіна
Пушкінська вулиця
Бульвар Пушкіна
Провулок Пушкіна